Komil Urunbayev (ur. 7 września 1976 w Bustanliku) – uzbecki narciarz alpejski, dwukrotny uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Bibliografia 
  

Uzbeccy olimpijczycy
Uzbeccy narciarze alpejscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1976